Hands All Over — третий студийный альбом американской поп-рок-группы Maroon 5. Релиз состоялся 15 сентября 2010 года. Первым синглом альбома являлась композиция «Misery», презентованная публике в июне 2010 года. Вторым синглом стала композиция «Give a Little More», вышедшая в августе 2010 года.

Список композиций 
Стандартное издание

Стандартное издание 2011 года 

Бонус-трек

iTunes & Deluxe Edition (бонус-треки)

Японское издание (бонус-треки)

Клипы 
 2010 — Misery
 2010 — Give A Little More
 2010 — Hands All Over
 2011 — Never Gonna Leave This Bed
 2011 — Runaway
 2011 — Moves Like Jagger (feat. Christina Aguilera)

Примечания 

Альбомы Maroon 5
Рок-альбомы
Альбомы, спродюсированные Робертом Лангом
Альбомы Interscope Geffen A&M
Альбомы A&M Octone Records
Альбомы, спродюсированные Shellback